Гостицкое се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Сланцевском районе Ленинградской области.

Административный центр — деревня Гостицы.

Географическое положение 
Поселение расположено в юго-западной части Сланцевского района.
 Граничит:
 на севере: с Сланцевским городским поселением
 на западе: с Загривским сельским поселением
 на востоке: с Выскатским сельским поселением
 на юге: с Гдовским районом Псковской области
По территории поселения проходят автодороги:
  (Псков — Краколье)
  (Гостицы — Большая Пустомержа)
  (Пелеши — Березняк)
Расстояние от административного центра поселения до районного центра — 6 км.

История 
По данным 1990 года центр Пелешского сельсовета был перенесён в деревню Гостицы, а сельсовет переименован в Гостицкий сельсовет.

18 января 1994 года постановлением главы администрации Ленинградской области № 10 «Об изменениях административно-территориального устройства районов Ленинградской области» Гостицкий сельсовет, также как и все другие сельсоветы области, был преобразован в Гостицкую волость.

1 января 2006 года в соответствии с областным законом № 47-оз от 1 сентября 2004 года «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Сланцевский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» образовано Гостицкое сельское поселение, в его состав вошла территория бывшей Гостицкой волости, кроме деревень Большие Поля, Каменка, Малые Поля, Печурки, Сосновка, переданных в состав Сланцевского городского поселения.

Население

Состав сельского поселения 
На территории поселения находятся 8 населённых пунктов:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Муниципального образования Гостицкое сельское поселение Гатчинского муниципального района

Муниципальные образования Сланцевского района
Сельские поселения Ленинградской области